

Informacje ogólne 
 Dodatkowymi tytułami wicehrabiego Wimborne są:
 baron Wimborne
 baron Ashby St Ledgers

Baroneci Guest of Dowlais
 1838–1852: John Josiah Guest, 1. baronet
 1852–1914: Ivor Bertie Guest, 2. baronet

Baronowie Wimborne 1. kreacji (parostwo Zjednoczonego Królestwa)
 1880–1914: Ivor Bertie Guest, 1. baron Wimborne
 1914–1939: Ivor Churchill Guest, 2. baron Wimborne

Wicehrabiowie Wimborne 1. kreacji (parostwo Zjednoczonego Królestwa)
 1918–1939: Ivor Churchill Guest, 1. wicehrabia Wimborne
 1939–1967: Ivor Grosvenor Guest, 2. wicehrabia Wimborne
 1967–1993: Ivor Fox-Strangways Guest, 3. wicehrabia Wimborne
 od 1993: Ivor Mervyn Vigors Guest, 4. wicehrabia Wimborne

Wimborne